Division I i handboll för damer 1967/1968 var uppdelad på tre serier. Seriespelet följdes av en slutspelsserie, mellan gruppsegrarna ur de tre Division I-serierna och vinnaren i kvalet mellan segrarna ur de olika Norrlandsgrupperna. IK Bolton blev svenska mästarinnor före HK Linne. Mötet lagen emellan i slutspelsserien slutade 7–7, men IK Bolton hade bättre målskillnad i slutspelsserien.

Tabeller

Grundserierna

Division I Östra

Division I Västra

Division I Södra

Slutspelsserien 

 IK Bolton svenska mästarinnor.

Källor 
 Bollsportens först och störst, Stig Gustafson, Forum bokförlag, sidorna 128-130 - Handboll

Sport i Sverige 1967
Sport i Sverige 1968
Handbollssäsongen 1967/1968
1967/1968